Esau steht für:

 Esau, alttestamentliche Gestalt, Stammvater der Edomiter

Esau ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Esau (1884–1955), deutscher Physiker
 Bernhard Esau (* 1957), namibischer Politiker
 Christian Philipp Esau (1753–1830), deutscher Goldschmied und Landtagsabgeordneter 
 Friedrich Ludwig Esau (1786–1855), deutscher Goldschmied und Landtagsabgeordneter 
 Gilbert Esau (1919–2012), US-amerikanischer Politiker
 Katherine Esau (1898–1997), russisch-deutsch-amerikanische Botanikerin
 Logona Esau (* 1987), tuvaluanischer Gewichtheber

Siehe auch:

 Essau
 Lake Esau